Courtland ist

 ein Name, siehe Courtland (Name)

Personen:
 Jerome Courtland (1926–2012; eigentlich Courtland Jourolmon), US-amerikanischer Filmschaffender

Orte in Kanada:
 Courtland (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Courtland (Alabama)
 Courtland (Arizona)
 Courtland (Kalifornien)
 Courtland (Kansas)
 Courtland (Minnesota)
 Courtland (Mississippi)
 Courtland (Tennessee)
 Courtland (Virginia)
 Courtland (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Courtland Flats, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 84001046
 Courtland Historic District, in Courtland, Alabama, ID-Nr. 91000597
 Courtland Historic District (Boundary Increase), in Courtland, Alabama, ID-Nr. 98000710
 The Courtland, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 00001296

Siehe auch:
 Courtland Township
 Cortland